Каррье-Беллёз ( — французская фамилия. Известные носители:

 Каррье-Беллёз, Альбер-Эрнест (1824—1887) — французский скульптор.
 Каррье-Беллёз, Луи-Робер (1848—1913) — французский живописец, скульптор и керамист.
 Каррье-Беллёз, Пьер (1851—1932) — французский живописец.